

Patronymes 
Souslov (masculin ; ) ou Souslova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Souslov (1902-1982), homme politique et idéologue soviétique
 Nadejda Souslova (1843-1918), médecin et gynécologue russe
 Apollinaria Souslova (1839-1918), sœur de la précédente, écrivaine, maîtresse de Fiodor Dostoïevski, épouse de Vassili Rozanov.  

Patronyme russe